Декларация Бальфура:
 Декларация Бальфура 1917 года
 Декларация Бальфура 1926 года